Larke steht für:

 Larke (Pennsylvania), Unincorporated Community im Blair County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Larke ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Larke (* 1979), britischer Musiker, Teil des Duos Electro Velvet
 Joan Larke (um 1490–um 1532), Geliebte von Thomas Wolsey
 Zara Larke (* 2005), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Lark